Решительный — русский миноносец (истребитель миноносцев) типа «Сокол».

Строительство 
Заложен в 1900 году на Невском заводе, отправлен по частям и собран в Порт-Артуре. Спущен на воду 13 июля 1901 года под именем «Кондор». 14 июня 1903 года введён в состав флота. 21 июля 1901 года переименован в «Баклан». 9 марта 1902 года вновь переименован в «Решительный»

Служба 
«Решительный» был зачислен в состав 2-го отряда эскадренных миноносцев Квантунского флотского экипажа с базированием на Порт-Артур. 12 мая 1903 года командиром назначен лейтенант А. А. Корнильев. Кампанию 1903 года миноносец находился в плавании.

12 января 1904 года приказом Его императорского высочества генерал-адмирала по Морскому ведомству № 5 лейтенант А. А. Корнильев был переведён из Квантунского флотского экипажа в Балтийский флот, с отчислением от занимаемой должности, а на место командира был назначен капитан 2-го ранга Ф. Э. Боссе, но он прибыл в Порт-Артур только 14 февраля, поэтому в первое сражение Русско-японской войны «Решительный» отправился под командованием А. А. Корнильева. С 16 января 2-й отряд эскадренных миноносцев перешёл под командование капитана 2-го ранга А. А. Гинтера.

В ночь на 27 января 1904 года, ещё до официального объявления войны, японский флот атаковал русские корабли, находившиеся на внешнем рейде Порт-Артура. С рассветом были отправлены две пары миноносцев на уничтожение атаковавших кораблей. «Решительный» вышел в паре с миноносцем «Стерегущий». Попав под заградительный артиллерийский обстрел, русские миноносцы не смогли приблизиться на расстояние прицельного пуска торпед, и получили приказ вернуться. В этом бою «Стерегущий» получил несколько попаданий. «Решительный» повреждений не получил, но от рядом разорвавшегося снаряда несколько человек из команды были контужены и легко ранены, в том числе командир лейтенант А. А. Корнильев. 1 февраля вследствие воспаления лёгких и тяжёлой контузии, полученной в бою, Александр Алексеевич был списан с корабля и срочно отправлен на санитарном поезде на лечение в Россию.

25—26 февраля 1904 года миноносец под командованием капитана 2-го ранга Ф. Э. Боссе (вместе с миноносцем «Стерегущий») участвовал в поиске у островов Эллиот. Возвращаясь из поиска, русские миноносцы встретились с превосходящими силами противника. Раненый Ф. Э. Боссе сумел прорвать окружение и привести миноносец в Порт-Артур за помощью, а потерявший ход «Стерегущий» был расстрелян противником, после чего затоплен оставшимися в живых членами команды.

29 июля 1904 года миноносец под командованием лейтенанта М. С. Рощаковского скрытно прибыл в Чифу с депешей о принятом командованием порт-артурской эскадры решении прорываться во Владивосток и, согласно полученным приказам, разоружился.

В 3 часа утра 30 июля, вопреки существовавшим международным нормам, разоружённый миноносец в нейтральном порту попытались захватить японские моряки, скрытно подошедшие на шлюпке. Русские моряки вступили в рукопашную схватку с ними, одновременно стараясь подготовить артиллерийские погреба к взрыву, но миноносец был захвачен. Во время схватки погибли двое матросов и четверо, включая командира, были ранены. У японцев погибли двое и ранено 11 человек.

Миноносец был восстановлен японцами и переименован в  (второй), после чего вошёл в состав 1-го отряда эскадренных миноносцев под командованием лейтенанта Харада. Участвовал в Цусимском сражении, в ходе которого протаранил и потопил японский же миноносец № 69.

19 октября 1905 года переименован в . В 1918 году сдан на слом.

Командиры 
 12.05.1903—01.02.1904 лейтенант Корнильев, Александр Алексеевич
 12.01.1904—29.02.1904 капитан 2-го ранга Боссе, Фёдор Эмильевич (вступил в должность 14.02.1904)
 05.05.1904—30.07.1904 лейтенант Рощаковский, Михаил Сергеевич

В литературе
 Пикуль В.С. Исторические миниатюры, Решительные с Решительного. Издательство: АСТ, Вече, ISBN: 5-17-010666-1, 2002 г. Есть аудиоверсия

Примечания

Ссылки 
 Командир «Решительного»
 Миноносец «Решительный»

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Миноносцы типа «Сокол»
Захваченные корабли и суда
Захваченные корабли и суда Японией во время русско-японской войны